Karin Knapp e Mandy Minella erano le detentrici del titolo ma Knapp ha deciso di non partecipare. Minella ha giocato con Elina Svitolina ma sono state sconfitte nel primo turno da Estrella Cabeza Candela e Laura Pous Tió.

Il doppio del torneo di tennis Copa Bionaire 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Catalina Castaño e Mariana Duque Mariño hanno superato in finale Florencia Molinero e Teliana Pereira per 3-6, 6-1, [10-5].

Teste di serie

  Eva Birnerová /  Tatjana Maria (semifinale)
  Nina Bratčikova /  Oksana Kalašnikova (primo turno)

  Inés Ferrer Suárez /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale) 
  Catalina Castaño /  Mariana Duque Mariño (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Bionaire 2013